A fekete párduc a következőket jelentheti

 Fekete Párduc, amerikai film
 Fekete párduc, a leopárd és a jaguár fekete példányainak összefoglalóneve
 Fekete Párduc, Marvel-film

Hasonlók

 Fekete Párducok
 Fekete Párduc: Vakanda, légy áldott!